WMF може да се отнася за:
 Фондация Уикимедия () – организация с нестопанска цел, която разработва и поддържа уики-базирани проекти с отворено съдържание
 Windows Media Format – познат още като AVI
 Windows Metafile – графичен файлов формат в системите Microsoft Windows
 Вюртембергише Металваренфабрик (Württembergische Metallwarenfabrik) – фабрика за изделия от метал във Вюртемберг, основана през 1853 г.